Karskär kan syfta på:

Sverige 

 Karskär, Gävle – industriområde, Gävle kommun,

Åland 

 Karskär (Kökar, Åland), 
 Karskär (Vårdö, Åland),

Se även
Kalskär
Kåraskär
Lilla Karskär
Stora Karskär